

Persone 

 Rodrigo Martínez (?-1138) – aristocratico, politico e militare spagnolo
 Rodrigo Martínez Morilla (1943) – ex calciatore spagnolo
 Rodrigo Gabriel Martínez (1974) – ex cestista e allenatore di pallacanestro argentino
 Rodrigo Martínez Manzano (1998) – rugbista argentino

Musica 
 Rodrigo Martínez – villancico contenuto nel Cancionero de Palacio